Pretorius er navnet på flere personer. Det er også navnet på en uddød dansk adelsslægt tilhørende sværd- og højadelen.

Personer 
 André Pretorius – sydafrikansk rugbyspiller
 Andries Pretorius (1798–1853) – Boer-leder
 Dewald Pretorius – sydafrikansk cricketspiller
 Hattingh Pretorius – sydafrikansk militærleder
 Jackie Pretorius – sydafrikansk racerbilkører
 Jaco Pretorius – sydafrikansk rugbyspiller
 Johan Pretorius – sydafrikansk læge
 Kosie Pretorius (1935–2017) – namibisk politiker
 Marianne Pretorius – sydafrikansk klatrer
 Marthinus Wessel Pretorius (1819–1901) – søn af Andries, første præsident i den Sydafrikanske Republik
 Philip Jacobus Pretorius (1877-1945) – sydafrikansk jæger
 Ryan Pretorius – amerikansk fodbold-spiller fra Sydafrika
 Rynard Pretorius – sydafrikansk rugbyspiller

 Doctor Septimus Pretorius – fiktionel gal videnskabsmand i Bride of Frankenstein

Adelsslægten 
Dansk oberstløjtnant Georg Wilhelm Pretorius (død 1702) hørte til en militærslægt, som under Christian V kom til Danmark fra Sachsen. Han var gift med Svane von Scholten og fader til generalløjtnant, hvid ridder Andreas August Pretorius, som i 1748 blev optaget i den danske grevestand.

Georg Wilhelm Pretorius' broder Hans Philip Pretorius (død 1732) blev hvid ridder, generalmajor og kommandant på Kronborg.

Slægten er senere uddød.

Se også 
 Prætorius
 Pretoria

Adelsslægter fra Danmark